Ла-Уньон (, дословно — союз) — приграничная деревня в Мексике, штат Кинтана-Роо, входит в состав муниципалитета Отон-Бланко. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Деревня расположена на левом берегу Рио-Ондо, по которой проходит граница с Белизом, в 95 км к юго-западу от Четумаля. На противоположном берегу расположена белизская деревня .

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Кинтана-Роо